Benifato kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benifató, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benifato (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar